Ljulin kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Ljulin (bergskedja), Pernik, 
 Ljulin (distrikt), Pernik, Obsjtina Pernik, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar